Власта Фиалова (; 20 января 1928, Брно — 13 января 1998, там же) — чешская и чехословацкая  театра, кино и телевидения, педагог. Заслуженная артистка Чехословакии (1964).

Биография 

Родилась в театральной семье. Родители были артистами оперного театра в Брно. Образование получила в Брненской консерватории.

После её окончания, начала свою театральную деятельность в Опаве (1947—1948). В течение следующих двух сезонов играла на сцене театра в Оломоуц. С 1950 года до смерти была ведущей артисткой Национального театра в Брно

Снималась с кино с 1949 года. Исполнила роли более чем в 40 фильмах.

Преподавала в Академии исполнительских искусств им. Яначека в Брно.

Избранная фильмография 
 1949 — Дикая Бара — Бара
 1950 — Победные крылья — Лида
 1954 — Ботострой/ Botostroj
 1955 — Из моей жизни / Z mého života — Фрёйда 1956 — Легенда о любви / Legenda o lásce — Мехменэ Бану, царица 1957 — Золотой паук / Zlaty pavouk 1958 — Гражданин Брих — Ирена 1959 — На распутье / Dom na rázcestí — доктор Эмилия Корт 1963 — Прекрасный поход — Альзбета Гогенцоллерн 1967 — Фонарь / Lucerna 1968 — Нет другого пути/ Niet inej cesty — Эльжбета 1969 — Гений / Génius — Виола Глухова
 1971 — Желание Шерлока Холмса / Тouha Sherlocka Holmese — Абдахова
 1975 — Там где гнездятся аисты / Tam, kde hnízdí čápi — Стракова
 1996 — Волшебный кошелек / Kouzelny Mesec

Примечания

Ссылки 
 Vlasta Fialová
 

Актрисы озвучивания Чехии
Педагоги Чехии
Педагоги Чехословакии
Похороненные на Центральном кладбище (Брно)
Выпускники консерватории Брно